Сетчатое Ливедо (лат. livedo — синяк) — состояние кожи, характеризующееся ее неравномерной синюшной окраской за счет сетчатого рисунка просвечивающих кровеносных сосудов.

Причины возникновения «Сетчатого Ливедо» связанные с аутоиммунными заболеваниями 
• ревматоидный артрит;

• системная красная волчанка;

• хронический панкреатит;

• туберкулёз;

• кожный лейкоцитокластический васкулит

Причины, связанные с закупоркой капилляров 
• атеросклероз;

• криоглобулинемия;

• гиперкальциемия;

• тромбоцитоз;

Заболевания кожи и её придатков